Nasa, poble indígena del Cauca, Colòmbia.
 Nasa Yuwe idioma que parla aquest poble.
 NASA, agència dels Estats Units responsabledel programa espacial, de la investigació i exploració espacial.
 Nasa, antiga ciutat de Turkmenistan
 Nasa, trampa per a pescar.
 N.A.S.A., un projecte musical.